Toma, keresztnév
 Bombadil Toma, J. R. R. Tolkien A gyűrűk ura című művének egyik szereplője
 Toma, Pitbull kislemeze